Bregel steht für:
 Michael Bregel (* 1971), deutscher Journalist
 Yuri Bregel (1925–2016), russischer Orientalist
Siehe auch:
 Brägel